Westfalen (streek), een streek in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Westfalen (provincie), een voormalige Pruisische provincie
Hertogdom Westfalen, een hertogdom binnen het Heilige Roomse Rijk
Koninkrijk Westfalen, een Napoleontische staat
Westfalen (schip, 1972)

en ook:
Nederrijns-Westfaalse Kreits
Vrede van Westfalen
Stootshorn (buurtschap), een streekje bij Stootshorn (Midden-Groningen)